

Musica 
 Belmondo – album dei Kaufman del 2017

Persone 
 Alain Belmondo – produttore cinematografico francese
 Carlo Belmondo – attore e cantante italiano
 Ettore Belmondo (1967) – attore italiano
 Jean-Paul Belmondo (1933-2021) – attore francese
 Lionel Belmondo – sassofonista francese
 Paul Belmondo (1898-1982) – scultore francese, padre di Jean-Paul e nonno del pilota automobilistico omonimo
 Paul Belmondo (1963) – pilota automobilistico ed attore francese, figlio di Jean-Paul
 Stefania Belmondo (1969) – ex sciatrice italiana
 Stéphane Belmondo – musicista jazz francese
 Vittorio Belmondo (...-...) – pilota automobilistico italiano